Это статья о турнире по регбилиг. О чемпионате США по регби-15 см. статью «Чемпионат США по регби».

Суперлига () — крупнейшее европейское клубное состязание по регбилиг (регби-13). Лига создана в 1996 году и на данный момент объединяет 13 английских и один французский клуб. Предшественником Суперлиги является Чемпионат регбийной лиги, старейшее соревнование по регби-13 в мире. Именно этот чемпионат был создан клубами, ответственными за раскол в регби, который послужил причиной создания нового вида спорта. Сейчас организацией чемпионата занимается Регбийная лига (), ведущий административный институт в английском регбилиг. Нынешнее коммерческое название турнира — engage Super League.

Наиболее успешной командой чемпионата является «Лидс»: на счету клуба шесть побед в лиге. В рамках регулярного сезона участники проводят 27 игр. 13 встреч проходят дома, ещё 13 — на территории соперника, а один матч, т. н. «волшебный уикенд», проводится на нейтральном поле. По итогам регулярного первенства определяются восемь команд, которые сражаются за титул чемпиона.

Лучшие команды Суперлиги соревнуются с лидерами австралазийской Национальной регбийной лиги за титул клубного чемпиона мира.

Формат 
С 2009 года лига объединяет 14 клубов. Каждый из них соревнуется с соперниками в два круга, проводя с каждым один матч дома и один — на выезде (не считая «волшебного» тура). Затем проводятся матчи плей-офф, по итогам которых определяются две лучшие команды сезона, которые играют в большом финале. Право сыграть в плей-офф имеют восемь сильнейших команд, при этом клубы с лучшими показателями имеют преимущество при жеребьёвке. Финал проводится на манчестерском стадионе «Олд Траффорд».

В рамках первого раунда плей-офф проходит четыре матча, два — среди четырёх сильнейших команд сезона (первая против четвёртой, вторая против третьей), два — среди команд с пятой по восьмую. Победители первых двух матчей попадают напрямую в третий раунд, в то время как победители «малого» плей-офф получают возможность сыграть во втором раунде. С 2009 года действует правило, согласно которому команда, победившая в первом раунде плей-офф и обладающая лучшей позиций в регулярном чемпионате, сможет выбрать соперника в третьем раунде.

В рамках второго раунда соревнуются проигравшие команды «большого» плей-офф и победители матчей «малого». Таким образом, в одном матче встречаются лучшая проигравшая команда «большого» сектора (первая, вторая или третья) и худший клуб-победитель «малого» сектора (шестой, седьмой или восьмой). В другом матче играют соответственно проигравшая команда из первой четвёрки с более низким рейтингом (вторая, третья или четвёртая) и выигравшая команда из второй четвёрки с высоким (пятая, шестая или седьмая).

В третьем раунде лучшая команда регулярного сезона из победивиших в первом раунде («большого» сектора) определяет своего соперника. Вторая команда, вышедшая в раунд из «большого» сектора играет с другим, невыбранным клубом. Победители полуфинальных пар играют в большом финале.

Участники

Выбывшие участники 
Представлены только выбывшие участники Суперлиги. До 1996 года проводился Чемпионат регбийной лиги.

Победители 
Представлены только сезоны Суперлиги. До 1996 года проводился Чемпионат регбийной лиги.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Сайт Регбийной лиги

Турниры по регбилиг
Регбилиг в Англии
Регбилиг во Франции
Англия